Эпаньи ():
 Эпаньи (Верхняя Савойя) — коммуна во Франции, департамент Верхняя Савойя.
 Эпаньи (Кот-д’Ор) — коммуна во Франции, департамент Кот-д’Ор.
 Эпаньи (Эна) — коммуна во Франции, департамент Эна.